Nikolaos Papadopoulos, más conocido como Nikos Papadopoulos (Ática, Peloponeso, Grecia, 11 de abril de 1990), es un futbolista de Grecia. Juega de portero y su equipo actual es el Fortuna Düsseldorf de la Bundesliga de Alemania.

Clubes 
* A 30 de julio de 2012

Referencias 

Futbolistas de Grecia

Futbolistas del Olympiacos de El Pireo
Futbolistas del Fortuna Düsseldorf en los años 2010
Nacidos en Atenas
Guardametas de fútbol